La competició de dobles masculins fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Tòquio de 2020. La prova es va realitzar entre els dies 24 i el 30 de juliol de 2021 en el recinte Ariake Coliseum de Tòquio, sobre el tipus de superfície dura. Hi participaren 32 parelles de tennistes de 22 països diferents.

La parella croata formada per Nikola Mektić i Mate Pavić van superar els seus compatriotes Marin Čilić i Ivan Dodig en la final de l'esdeveniment, aconseguint el doblet per Croàcia. Els neozelandesos Marcus Daniell i Michael Venus van aconseguir la medalla de bronze, la primera del país en tennis.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Nikola Mektić / Mate Pavić (CRO) (campions)
  Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (FRA) (1a ronda)
  Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (COL) (quarts de final)
  Aslan Karatsev / Daniïl Medvédev (RUS) (1a ronda)

  Hubert Hurkacz / Łukasz Kubot (POL) (1a ronda)
  Karén Khatxànov / Andrei Rubliov (RUS) (1a ronda)
  Jamie Murray / Neal Skupski (GBR) (2a ronda)
  Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer (NED) (2a ronda, retirada positiu COVID-19)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències 

Dobles Masculins